Kastner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bruno Kastner  (1890–1932), tysk skådespelare
 Elliott Kastner (1930–2010), amerikansk filmproducent
 Emerich Kastner (1847–1916), österrikisk musikolog
 Fabian Kastner (född 1977), svensk författare och kulturskribent
 Frédéric Kastner (1852–1882), fransk fysiker
 Jean-Georges Kastner (1810–1867), fransk komponist och musikskriftställare
 Karl Wilhelm Gottlob Kastner (1783–1857), tysk kemist
 Rudolf Kasztner (1906–1957), ungersk journalist

Tyska efternamn